Giovanelli ist der Familienname folgender Personen:

 Benedikt Giovanelli von Gerstburg (1775–1846), Archäologe und Heimatforscher, Bürgermeister von Trient
 Federico Maria Giovanelli (1726–1800), 1776–1800 Patriarch von Venedig, 1773–1776 Bischof von Chioggia, Erbauer der Villa Giovanelli Colonna in Noventa Padovana
 Giuseppe Giovanelli (1824–1886), Bürgermeister Venedigs
 Gordon Giovanelli (* 1925), US-amerikanischer Ruderer
 Gottfried von Giovanelli zu Gerstburg und Hörtenberg (1859–1929), österreichischer Verwaltungsbeamter und Historiker
 Ignaz von Giovanelli zu Gerstburg und Hörtenberg (1815–1889), österreichischer Jurist und Politiker
 Joseph von Giovanelli (1750–1812), Tiroler Freiheitskämpfer Politiker
 Joseph von Giovanelli zu Gerstburg und Hörtenberg (1784–1845), Tiroler Freiheitskämpfer und Politiker
 Karl von Giovanelli zu Gerstburg und Hörtenberg (1847–1922), österreichischer Jurist und Politiker
 Lorenz Giovanelli (1915–1976), Schweizer Volksmusiker
 Massimo Giovanelli (* 1967), italienischer Rugby-Union-Spieler
 Riccardo Giovanelli (1946–2022), italienischer Astronom
 Ruggiero Giovannelli, italienischer Komponist

Giovanelli ist Teil folgender Unternehmensnamen:
 GN-Giovanelli, ehemaliger französischer Automobilhersteller

Siehe auch:
 Giovanelli zu Gerstburg und Hörtenberg